Бекабад:

 Бек-Абад — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии.
 Бекабад — город в Ташкентской области Узбекистана.